Timpe ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Aloys Timpe (1882–1959), deutscher Mathematiker
 Dieter Timpe (1931–2021), deutscher Althistoriker
 Elmar Timpe (* 1947), deutscher Diplomat
 Felicitas Timpe (1923–2006), deutsche Fotografin und Bildjournalistin
 Friedrich Wilhelm Timpe (* 1938), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Rezitator
 Georg Timpe (1873–1969), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Heinrich Timpe (1874–1961), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Johannes Wilhelmus Timpe (1770–1837), niederländischer Orgelbauer
 Justin Timpe (* 1994), deutscher Hörfunkmoderator
 Sarah Elena Timpe (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Walter Timpe (1934–2005), österreichischer Biologe

Siehe auch:
 Tympe